

Linguistique
En linguistique, le distributif désigne plusieurs notions qui ont en commun que l'on considère les éléments d'un ensemble fini dans une distribution égale, c'est-à-dire comme répartis en sous-ensembles comportant chacun le même nombre d'éléments (de même cardinal). Cela concerne en particulier :
 Le distributif, un  cas grammatical présent dans certaines langues.
 L’adjectif distributif, un type de numéral
 L'adverbe distributif, un type de numéral.

Mathématiques

 La distributivité est une propriété de certaines lois de composition interne.